

Кошелево — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Кошелево — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Кошелево — село, Тальменський район, Алтайський край